La Srpska Liga 2005-2006 è stata la 14ª edizione della terza divisione di calcio per squadre serbe della Serbia e Montenegro.

È la terza edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2006-2007
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2006-2007
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2006-2007
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2006-2007
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
Prva liga Srbije i Crne Gore 2005-2006
Prva Liga Srbija 2005-2006
Kup Srbije i Crne Gore 2005-2006

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2000-2006 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2005-06 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2005